Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Telecom Italia Masters Roma 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 7. bis 9. Mai 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der WTA Homepage (PDF; 157 kB)

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Rom